Маскарон:
 Маскарон — скульптурное украшение.
 Маскарон, Жюль (1634—1703) — французский проповедник.